Kaparen, som är bestämd form av kapare, det vill säga en sorts legala sjörövare, kan syfta på

 Kaparen – före detta biograf på Stigbergstorget i Göteborg
 HMS Kaparen (1933) – vedettbåt i svenska flottan sjösatt år 1933.
 HMS Kaparen (P159) – patrullbåt i svenska flottan sjösatt år 1979.
 Kaparen-klass – en fartygsklass
 Kaparen, Esbo – ö i Finland

Se även 
 Kapare
 Kaparna